König der Winde ist die Bezeichnung für:

 König der Winde (1990), englischer Film von Peter Duffell
 König der Winde (2001), deutscher Film von Dietmar Noss